bron (water), een plaats waar water uit de grond komt
informatiebron, zoals: een document, een artikel, of een persoon, als woordvoerder, informant, of klokkenluider
digitale bron (bijvoorbeeld op het internet)
historische bron
primaire bron, 
secundaire bron
openbare bron
rechtsbron van het recht
bronvermelding, een overzicht van gebruikte informatiebronnen
Bron (nieuwsplatform), een onafhankelijk nieuwsmedium dat verschijnt binnen de Nederlandse onderwijsinstelling Fontys Hogescholen
Bron (Frankrijk), een Franse plaats
Bron (Arvika), plaats in de Zweedse gemeente Arvika
De Bron (Charmed), personage uit de Amerikaanse televisieserie Charmed
 The Bridge, Zweedse naam Bron, tv-misdaadserie.
 De Bron (Amersfoort), kerk in Amersfoort
 De Bron (Eindhoven), buurthuis annex kerk in Eindhoven

Personen:
 Otto Bron, Zwitsers worstelaar en olympiër
Marinus Bron (1831-1890), burgemeester van Goudenrak en Berkenwoude
Johannes Antonius Marinus Bron (1862-1936), Nederlands commandant der zeemacht in Nederlands-Indië
Karel Bron (1897-1944), Nederlandse verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog
Hendrik Bron (1904-1979), Nederlands verzetsstrijder, broer van de voorgaande
Coenraad Bron (1937-2006), Nederlands informaticus
Kenneth Bron (1961), Surinaams-Nederlands vredesonderhandelaar en zanger